Palookaville (Belgische film), een Belgische kortfilm uit 2017
Palookaville (Amerikaanse film), een Amerikaanse film uit 1995
Palookaville (stripreeks), een Canadese stripreeks van Seth
Palookaville (muziekalbum), een muziekalbum van Fatboy Slim